«Missing on Lost Island» (также известна, как (), (), ()) — чешская/словацкая приключенческая игра, разработанная Mayhem Studios и Riki Computer Games и изданная Bohemia Interactive.

Разработка 
Игра была официально разработанна словацкой фирмой Mayhem Studios, а издательство игры было поручено Bohemia Interactive в Чешской Республике, где были завершены такие аспекты, как дублирование. Озвучка игры была сделана Иржи Лабусом, который ранее предоставил свой голос предыдущей словацкой приключенческой игре Ve Stínu Havrana. Первоначальным замыслом названия, согласно Bonusweb.cz, было сделать серьёзное приключение вокруг темы пиратов, в отличие от предыдущих игр, таких как комический The Secret of Monkey Island. Согласно Absolute Games, намерение дебютной игры от Mayhem Studios было классическим названием в стиле «Тайна острова обезьян» и Индиана Джонс''.

Хотя ARI Data должна была стать издателем версии на немецком языке, в результате банкротства Gamepad приобрела лицензию на распространение.

Сюжет 
Тим и Диана после вечернего театра шли домой и внезапно стали свидетелями пиратов, которые с помощью пистолетов. стреляющих молниями убили их (Это они так посчитали). Однако Тим и Диана оказались живы и переместились в прошлое. Они стремятся вернуться в своё время и на своё место.

Геймплей 
Визуально он напоминает классические приключенческие игры первой половины 1990-х годов. Игра представлена ​​в 256-цветовой палитре. 2D-игра имеет фоны, нарисованные от руки. Приключенческим архивом понравились сюжетные повороты игры.

Критика 
Bonusweb.cz посчитал, что, хотя в игре есть некоторые благоприятные особенности, в ней не было многообещающих чешских приключений, например таких которые были в «Polda 3» и «Fairy Tale about Father Frost, Ivan and Nastya». Four Fat Chicks отдали предпочтение скромным персонажам игры в противном стиле, который можно увидеть в таких играх, как «Koala Lumpur: Journey to the Edge». Quandary посчитал игру забавной с некоторой восхитительной анимацией. Adventure Land мистера Билла похвалил впечатляющее реалистичные движения в игре.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для Windows
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с двухмерной графикой